

Codici 
 GY  – codice vettore IATA di Guyana Airways 2000 e Tri-MG Intra Asia Airlines
 GY  – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guyana
 GY  – codice ISO 3166-2:HU di Győr (Ungheria)

Geografia

Francia 
Gy (fiume) – fiume del nord della Francia, che scorre nel dipartimento del Passo di Calais
 Gy – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
Gy-en-Sologne – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira) 
Gy-les-Nonains – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
Gy-l'Évêque – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Gy – comune (Canton Ginevra)

Altro 
 .gy – dominio di primo livello della Guyana
 Gy – nome proprio di persona inglese maschile

Fisica sanitaria 

Gy – unità di misura della dose assorbita di radiazione, ovvero Energia media ceduta dalla radiazione alla Materia in un certo volume, divisa per la massa contenuta in quel volume : 1Gray (Gy) corrisponde all’assorbimento di 1Joule in 1 kg di materia